Pondok Kubang (plaats), een plaats in Indonesië
Pondok Kubang (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing